Cet article présente le guide des épisodes de la saison 3 de la série documentaire Le Survivant.

Liste des épisodes

Épisode 1 : La Sierra Nevada

Épisode 2 : Les Rocheuses du Colorado

Épisode 3 : La toundra arctique

Épisode 4 : Temagami

Épisode 5 : Le désert australien

Épisode 6 : Un aventurier en Papouasie

Références 

 3